En ornithologie, l'appellation Tangara à dos bleu peut désigner deux espèces d'oiseaux de la  des Thraupidae, mais n'est le nom normalisé décidé par le CINFO pour aucune espèce :
 Tangara à dos bleu - Buthraupis montana, aussi appelée Tangara montagnard ;
 Tangara à dos bleu - Cyanicterus cyanicterus.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
  (article de biohomonymie principal)
 
 
 
 

Nom d'oiseau ambigu